Саркомбой — топоним России:
 Саркомбой — река, впадает в Голодную Губу;
 Саркомбой — изба около устья одноимённой реки;
 Саркомбой — залив на западе озера Голодная Губа;
 Саркомбой — мыс на западе озера Голодная Губа.